NGC 806-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis
 NGC 806-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis